Für die Umschreibung Burg Großen-Buseck kommen im Busecker Ortsteil Großen-Buseck zwei ehemalige Burgen in Frage:
 Schloss Großen-Buseck, auch Busecker Schloss, die eine Wasserburg als Vorgänger besaß, die „Perch“ genannt wurde und sich in nördlicher Ortslage befand
 Südliche Burg Großen-Buseck, eine (dem wahren Namen nach unbekannte) ehemalige Burg in südlicher Ortslage

Daneben existierten im benachbarten Busecker Ortsteil Alten-Buseck noch drei weitere Burgen.